Пётр Попо́в:
 Попов, Пётр Абрамович (1756—1807) — купец, городской голова Перми в 1790—1793 и 1805—1807 гг.
 
 Попов, Пётр Алексеевич (1895—1937) — священник РПЦ, священномученик.
 Попов, Пётр Андреевич (1858 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы.
 Попов, Пётр Андриянович (1916—2005) — полный кавалер ордена Славы.
 Попов, Пётр Валентинович (1955—2020) — советский и российский актёр балета.
 Попов, Пётр Георгиевич (1914—2000) — советский танкист, полковник. Герой Советского Союза.
 Попов, Пётр Герасимович (1898—1965) — советский футбольный тренер.
 
 
 Попов, Пётр Егорович (род. 1943) — советский и российский спортсмен, спорторганизатор и партийный деятель.
 Попов, Пётр Иванович (1852—не раньше 1916) — крестьянин, депутат Государственной думы.
 Попов, Пётр Ксенофонтович (1868-?) — российский государственный деятель, начальник Охранного отделения Санкт-Петербурга.
 Попов, Пётр Лаврентьевич (в монашестве Павел; 1813—1877) — епископ Камчатский и Благовещенский.
 Попов, Пётр Леонидович — советский разведчик.
 
 Попов, Пётр Николаевич — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Пётр Семёнович (1923—1960) — подполковник Советской Армии, агент ЦРУ США.
 Попов, Пётр Степанович (1929—2014) — советский и российский художник.
 Попов, Пётр Фатеевич (1932—2012) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Пётр Харитонович (1868—1960) — донской атаман, Генерального штаба генерал от кавалерии, деятель Белого движения.
 Попов, Пётр Тихонович (в монашестве Парфений; 1811—1873) — епископ РПЦ, архиепископ Иркутский и Нерчинский.